Мона Уэйлс (, ) — американская порноактриса, режиссёр и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась 14 марта 1985 года в области залива Сан-Франциско, к северу от штата Калифорния. Изучала философию и классическую филологию в Колледже Святого Иоанна и работала антикваром. Позже переехала в Лос-Анджелес, где несколько лет работала профессиональной доминой.

Заинтересовавшись тематикой жанра БДСМ, вступила в контакт со студией Kink.com, для которой дебютировала в качестве порноактрисы в 2013 году, в возрасте 28 лет. Первая сцена, в First Time Girl Fucked By TS Teacher — на транссексуальную тематику, с актрисой Лорой Хоффман.

Снималась для таких студий, как Exquisite, Girlsway, Evil Angel, AMK Empire, Kick Ass Pictures, Jules Jordan Video, Blacked, Mile High, Girlfriends Films, Filly Films, Adam & Eve, Digital Sin, New Sensations, Dark X и Sweet Sinner.

В 2017 году была номинирована на AVN Awards в категории «лучшая групповая лесбийская сцена» за Whipped Ass 17. В следующем году вновь номинируется на AVN Awards уже в категории «лучшая скандальная секс-сцена» за Corrupted by the Evils of Fetish Porn; также была номинирована на XBIZ Award в категории «лучшая сцена секса в лесбийском фильме» за Confessions of a Sinful Nun вместе с Ниной Хартли.

Также выступает в качестве режиссёра, снимая фильмы на лесбийскую и транссексуальную тематику, такие как All My Mother’s Lovers и Real Fucking Girls 1&2.

В 2019 году победила на XBIZ Award в номинации «лучшая актриса — пары» за Insomnia.

По данным на 2020 год, снялась более чем в 370 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Pros 2
 Call Girl
 Evil Lesbian Stepmother,
 Family Holiday
 Girl Kush 2
 Interracial MILFs 2
 Knock You Down A Peg
 Lesbian Gushers
 Mama Sutra
 My Stepmom Is a Stoner
 Reform School Girls
 She Caught Me.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Порнорежиссёры США